

Istituzioni
 Cassa Previdenza Avvocati – Contributo obbligatorio del 4% da parte dell'assistito ai propri avvocati
 Centro di Prima Accoglienza degli immigrati – denominazione non ufficiale del CPT (Centro di permanenza temporanea)
Centro Prove Autoveicoli – Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Coalition Provisional Authority – autorità provvisoria della coalizione durante la guerra in Iraq
 Commando Parachutiste de l'Air – unità speciale francese
 Corte Permanente di Arbitrato – organo giudiziario istituito per dirimere le controversie internazionali
 Consorzio Provinciale Antitubercolare (CPA) era un ente pubblico italiano che gestiva la lotta contro la tubercolosi (TBC).

Documenti
 Certified Public Accountant – abilitazione professionale per contabili e commercialisti rilasciata negli Stati Uniti d'America
 Classificazione dei prodotti associati alle attività – standard Eurostat per la classificazione statistica dei prodotti
 Common Platform Architecture
 Codice del processo amministrativo

Chimica
 Ciproterone acetato – farmaco ad azione anti-androgena

Organizzazione
 Communist Party of Australia – Partito Comunista d'Australia, partito politico australiano

Codici 
 CPA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Cape Palmas A. Tubman di Harper (Liberia)
 CPA – codice vettore ICAO di Cathay Pacific
 cpa – codice ISO 639-3 della lingua chinantec palantla

Altri progetti